The Collection může být:

 The Collection (album, 98 Degrees), 2002
 The Collection (album, ABC), 1996
 The Collection (album, Accept), 1991
 The Collection (album, Alanis Morissette), 2005
 The Collection (album, Alisha's Attic), 2003
 The Collection (album, Amanda Lear), 1991
 The Collection (album, Amy Grant), 1986
 The Collection (album, Anthrax), 2002
 The Collection (album, Atomic Kitten), 2005
 The Collection (album, Bad Manners), 1998
 The Collection (album, Beverley Knight), 2009
 The Collection (album, Black Sabbath), 1992
 The Collection (album, Blue), 2007
 The Collection (album, Camel), 1985
 The Collection (album, Caroline's Spine), 2006
 The Collection (album, Cast), 2004
 The Collection (album, Clannad), 1990
 The Collection (album, David Bowie), 2005
 The Collection (album, Disturbed), 2012
 The Collection (album, Divinyls), 1994
 The Collection (album, Dolly Parton), 1999
 The Collection (album, Donovan album), 1990
 The Collection (album, Earth, Wind & Fire), 1986
 The Collection (album, Girlschool), 1998
 The Collection (album, Grace Jones), 2006
 The Collection (album, Gun), 2003
 The Collection (album, Honeyz), 2006
 The Collection (album, James), 2004
 The Collection (album, Kenny G), 1993
 The Collection (album, Martine McCutcheon), 2012
 The Collection (album, Michael Jackson), 2009
 The Collection (album, 'N Sync), 2010
 The Collection (album, New Model Army), 2004
 The Collection (album, Ocean Colour Scene), 2007
 The Collection (album, Quiet Riot), 2000
 The Collection (album, Samantha Mumba), 2006
 The Collection (album, Sandie Shaw), 2007
 The Collection (album, Shed Seven), 2004
 The Collection (album, Sonata Arctica), 2006
 The Collection (album, Spandau Ballet), 1999
 The Collection (album, The Stranglers), 1997
 The Collection (album, Strawbs), 2002
 The Collection (album, Talk Talk), 2000
 The Collection (album, Tommy Fleming), 2003
 The Collection (album, Ugly Kid Joe), 2002
 The Collection (album, Ultravox), 1984
 The Collection (album, Wishbone Ash), 2003